Bökemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Bökemeier (1935–2015), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Rolf Bökemeier (1932–2007), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Sachbuchautor

Siehe auch: Bokemeyer